Баворовський () — польське прізвище.

 Вацлав Баворовський — польний коронний писар.
 Вацлав Баворовський — граф, головний фундатор спорудження костелу єзуїтів у Тернополі.
 Віктор Баворовський — граф, перекладач світової літератури польською мовою, бібліофіл, колекціонер, засновник «Бібліотеки Баворовських» в Арсеналі Сенявських (Львів; нині Відділ мистецтв Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника НАН України).
 Єжи Баворовський (1870—1933) — польський політик. Член Імператерської Ради (1911—1918). А також член Галицького сейму (1901—1913) та Сейму Республіки Польщі (1919—1922). Почесний громадянин міста Теребовля.
 Миколай Баворовський (1796—1887) — церковний діяч, священник Товариства Ісуса, педагог, провінціал Галицької провінції єзуїтів у 1846—1854.
 Юзеф Баворовський

Польські прізвища